Нажимов — фамилия. Известные носители:

 Нажимов, Александр (род. 1952) — советский легкоатлет, метатель диска.
 Нажимов, Владимир Павлович (1923—2000) — советский и российский юрист.